Нагаока () — многозначный термин.

 Нагаока — особый город Японии на острове Хонсю, входит в префектуру Ниигата.
 Нагаока — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Нагаока — феодальное княжество (хан) в Японии (1616—1870).

Фамилия 
 Нагаока, Го (род. 1984) — японский футболист, в данный момент являющийся свободным агентом.
 Нагаока Хантаро (1865—1950) — японский физик, один из основоположников японской физики начала Периода Мэйдзи, основатель научной школы.
 Нагаока, Хатоми (род. 1953) — японская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

См. также 
 Нагаокакё